Consolation (Französisch und Englisch für „Trost“) steht für:
 eine Turnier-Variante des K.-o.-Systems, siehe K.-o.-System #Turnier-Varianten
 Consolation (Kentucky), eine Stadt im Shelby County, Kentucky, Vereinigte Staaten
 Consolation-Maisonnettes, Gemeinde im Département Doubs, Region Franche-Comté, Frankreich

Consolation war eine:
 ehemalige religiöse Zeitschrift der Zeugen Jehovas (1937–1946), heute Erwachet!

La Consolation steht für:
 La Consolation (Dussek), frühromantisches Charakterstück für Klavier von Johann Ladislaus Dussek

Consolations steht für:
 Consolations, Klavierzyklus von Franz Liszt

Siehe auch:
 Konsolation